Schrier ist der Familienname der folgenden Personen:

 Joop Schrier (1918–1995), niederländischer Jazzmusiker und Musikkritiker
 Kim Schrier (* 1966), amerikanische Politikerin, Mitglied des Repräsentantenhauses (seit 2019)